Авбель ():

 Авбель, Виктор (1914—1993) — югославский и словенский политический деятель.
 Авбель, Ирена (род. 1965) — словенская спортсменка (парашютный спорт).
 Авбель, Йожица (род. 1951) — словенская актриса.
 Авбель, Франц (1914—1991) — партизан, Народный герой Югославии.